Mithun Chakraborty (Calcutta, 16 juni 1950) is een Indiaas acteur die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie 
Chakraborty is een van de supersterren die India rijk is, hij werd decennia lang gezien als de dans koning van Bollywood. Hij maakte zijn debuut met Mrigaya in 1976 en won zijn eerste nationale film award voor beste acteur. Zijn film Mera Rakshak (1978) en Surakshaa (1979) waren grote hits en bezorgden hem in één klap een sterren status. Een andere bekende grote hit is Disco Dancer (1982).

Mithun studeerde scheikunde aan het Scottish Church college in Calcutta, hij werd een aanhanger van de Naxalieten eind jaren '60, de dood van zijn enige broer schudde hem wakker en was de reden om uit deze beweging te stappen. Hij dook lange tijd onder en kwam terecht bij de Film and Television Institute of India in Poona, eind jaren '70 besloot hij naar Bombay te vertrekken, maar zijn naam en de link met de naxalieten hadden de stad al bereikt. Het aanbod om de film The Naxalites (1980)  aan te nemen was moeilijk, maar zijn respect voor de regisseur Abbas was de reden om de uitdaging te accepteren.

Mithun trouwde in 1979 met actrice Yogeeta Bali met wie hij 4 kinderen heeft, waaronder acteur Mahaakshay Chakraborty.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur